Тью́ксбери (, ) — англоязычные топоним и фамилия.

Топонимы 
 Тьюксбери — город в английском графстве Глостершир
 
 Тьюксбери — город в американском штате Массачусетс
  — тауншип в американском штате Нью-Джерси

Известные носители 
 Тьюксбери, Джон (1876—1968) — американский легкоатлет, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Тьюксбери, Марк (род. 1968) — канадский пловец, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Тьюксбери, Сандра (1942—1962) — канадская фигуристка-одиночница.
 Тьюксбери, Уолтер (1876—1968) — американский легкоатлет, двукратный чемпион и трёхкратный призёр летних Олимпийских игр 1900.